A természetes lutécium (Lu) egy stabil (175Lu, természetes előfordulása (97,41%) és egy hosszú élettartamú radioaktív izotópból (176Lu, felezési ideje 3,78 év, gyakorisága 2,59%). 34 radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb – 176Lu-on kívül – a 174Lu (felezési ideje 3,31 év), és a 173Lu (1,37 év). A többi izotóp felezési ideje 9 napnál rövidebb, a többségé a fél órát sem éri el. 18 magizomerje ismert, közülük a legstabilabbak a 177mLu (t1/2 160,4 nap), a 174mLu (t1/2 142 nap) és a 178mLu (t1/2 23,1 perc).

A lutéciumizotópok atomtömege a 149,973–183,961 u tartományba esik (150Lu és 184Lu). A leggyakoribb stabil izotópnál (175Lu) könnyebbek elsősorban elektronbefogással (némelyik alfa-bomlással vagy pozitronemisszióval) bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire itterbium, az utóbbiaknál főként hafnium.

Standard atomtömeg: 174,9668(1) u

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Lutécium